Alberto Crespo puede referirse a:

 Alberto Crespo Rodas, historiador, escritor y diplomático boliviano;
 Alberto Augusto Crespo, piloto argentino de automovilismo.